

Települések 
 Cserna, elpusztult falu Csolnakoscserna közelében, amelyet a Csolnakosi-tó létrehozásakor elárasztottak
 Csolnakoscserna  (Cinciș-Cerna), település a romániai Hunyad megyében
 Kiscserna (Malá Čierna), község Szlovákiában
 Nagycserna (Veľká Čierna), község Szlovákiában.
 Temescserna (Cerna), település Romániában, a Bánságban, Temes megyében.

Folyók 
 Cserna (Cerna), a Maros mellékfolyója a Romániában
 Cserna (Cerna), a Duna mellékfolyója Romániában